Falling Down (álbum) — da atriz e cantora Hayden Panettiere
"Falling Down" (canção de Duran Duran) — gravada pela banda britânica em 2007
"Falling Down" (canção de Oasis) — gravada pela banda britânica em 2008
"Falling Down" (canção de Selena Gomez & the Scene) — gravada pela banda pop norte-americana em 2009
Falling Down (filme) — franco-americano de 1993, dirigido por Joel Schumacher

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música